Grande Ravine steht für:

 Grande Ravie (Croix-des-Bouquets), Gemeindeteil von Croix-des-Bouquets in Haiti
 Grande Ravine (Dominica), Flüsschen auf Dominica
 Grande Ravine (Réunion), Fluss auf Réunion